Chrysler Serie C26 steht für:

 Chrysler Traveller Serie C26 (1940)
 Serie C26 des Chrysler Highlander, siehe Chrysler Highlander #Serie C26 (1940)
 Serie C26 des Chrysler Saratoga, siehe Chrysler Saratoga #Saratoga Serie C26 (1940)
 Serie C26 des Chrysler New Yorker, siehe Chrysler New Yorker #New Yorker, 1940